Heligoland ist

 der englische Name der Nordseeinsel Helgoland
 der Titel eines Albums der Band Massive Attack, siehe Heligoland (Album)